Флаг городского округа Ве́рхняя Пышма́ Свердловской области Российской Федерации.

Флаг муниципального образования «Городской округ Верхняя Пышма» является (наряду с гербом) основным опознавательно-правовым знаком муниципального образования, составленным и употребляемым в соответствии с правилами вексиллологии и служит символом муниципального образования и города Верхняя Пышма как центра муниципального образования, символом единства его населения, прав и процесса местного самоуправления.

Флаг утверждён 27 декабря 2001 года как флаг «муниципального образования „Верхняя Пышма“» (после муниципальной реформы — «Городской округ Верхняя Пышма») и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1082. 17 января 2002 года было утверждено Положение о флаге муниципального образования.

Описание

Обоснование символики 
Синий цвет — знак достоинства и мирного труда жителей муниципального образования.

Жёлтая полоса служит указанием на богатства недр Уральских гор, ставшие причиной освоения этой территории и основой благосостояния её жителей.

Грифон — страж сокровищ. Окраска глаз и клюва, отличная от фигуры, служит указанием на силу духа и активную жизненную позицию — готовность отстаивать свои интересы и принципы.

«Зеркало Венеры» — традиционно используется как знак меди, с добычей и обработкой которой тесно связана как давняя, так и современная история муниципального образования.

Примечания 

Флаги с изображением грифона